Beinn na Caillich bezeichnet:

 Beinn na Caillich (Islay), einen Berg auf der Insel Islay
 Beinn na Caillich (Knoydart), einen Berg in den schottischen Highlands
 Beinn na Caillich (Kyle Rhea), einen Berg auf der Insel Skye
 Beinn na Caillich (Red Hills), einen Berg auf der Insel Skye